A XXXVI (36ª) Copa do Mundo de Beisebol foi realizada nos Países Baixos, de 2 a 17 de setembro de 2005. As cidades-sede foram Roterdã, Haarlem, Almere, Amsterdã e Eindhoven. A seleção de Cuba saiu campeã, derrotando a Coreia do Sul na final.

Formato 

As 18 seleções participantes foram divididas em 2 grupos de 9. Cada equipe jogava uma vez contra as outras oito de seu grupo durante a primeira fase. A quatro melhores equipes avançavam à fase final, com eliminação direta (quartas-de-final, semifinais e final).

Resultados

Primeira fase

Grupo A 

Pos.: posição; J: jogos; V: vitórias; D: derrotas; C-: corridas cedidas; C+: corridas anotadas.

(F/ #) = entrada final de jogo.

Grupo B 

Pos.: posição; J: jogos; V: vitórias; D: derrotas; C-: corridas cedidas; C+: corridas anotadas.

Pos.: posição; J: jogos; V: vitórias; D: derrotas.

Fase final

Classificação final

Seleção do torneio

Ligações externas 

Página do torneio no site da IBAF.

2005
Desporto nos Países Baixos em 2005